Кацалапов:

 Кацалапов, Александр Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.
 Кацалапов, Никита Геннадьевич (род. 1991) — российский фигурист.